Het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ, ook bekend onder consortiumnaam NoordzeeWind) is een offshore windmolenpark in de Noordzee. Het windmolenpark ligt 10 kilometer van de kust van Egmond aan Zee ten oosten van het Prinses Amaliawindpark en ten noordoosten van het windmolenpark Eneco Luchterduinen. Het is het eerste grote windpark dat voor de Nederlandse kust is gebouwd en werd opgeleverd in 2007.

Beschrijving
Het park bestaat uit 36 windturbines met ieder een vermogen van 3 megawatt (MW). Samen leveren zij duurzame elektriciteit voor meer dan 100.000 huishoudens.

Het park ligt 10 tot 18 kilometer uit de kust bij Egmond aan Zee. Het totale gebied van het park beslaat zo’n 27 km². Bij helder weer is het park goed zichtbaar vanaf de kust.

Financiering
Met het project is een investering van ruim € 200 miljoen gemoeid. De Nederlandse overheid ondersteunt het project op drie verschillende manieren: via de regeling Milieukwaliteit ElektriciteitsProductie (MEP) en een investeringssubsidie volgens het Kooldioxide reductieplan van het ministerie van Economische Zaken. Ten slotte is de fiscale energie-investeringsaftrek- oftewel EIA-regeling van toepassing.

Ontstaansgeschiedenis
In 2001 heeft de overheid een tenderprocedure opgestart. Hierop hebben Shell en Nuon onder de naam NoordzeeWind gezamenlijk hun plannen ingediend. Voorjaar 2002 is NoordzeeWind geselecteerd als winnende partij en in juli van dat jaar heeft NoordzeeWind de concessie-overeenkomst met de overheid ondertekend voor de realisatie van het park.

In de daarop volgende jaren is het park verder ontwikkeld. Hierbij zijn de benodigde vergunningen verworven en is gewerkt aan bodemonderzoeken en windmetingen. Eind mei 2005 hebben Shell en Nuon de definitieve contracten ondertekend om samen het offshore windpark bij Egmond aan Zee te realiseren. Op 18 april 2007 is het park in bedrijf gesteld door prins Willem-Alexander.

In maart 2021 werd bekend dat Shell de enige eigenaar is geworden van het windmolenpark. Het had al 50% van de aandelen en heeft de andere helft overgenomen van Vattenfall. De overnamesom is niet bekend gemaakt.

Zie ook 
 Lijst van windmolenparken in de Noordzee
 Prinses Amaliawindpark en Luchterduinen, vergelijkbare parken voor de Hollandse kust

Externe links
 Noordzeewind

Windpark in Nederland